Ansatzrohr steht für:

 Ansatzrohr (Blasinstrument), Resonanzraum von Blasinstrumenten
 Vokaltrakt, Teil des Sprechapparats